Wilhelm Jordan kan syfta på:

* Wilhelm Jordan (1819–1904), tysk skriftställare och politiker
 Wilhelm Jordan (1842–1899), tysk geodet och matematiker
 Wilhelm Jordan (1871–1927), tysk målare, tecknare och illustratör